Šuhov ali Šuhova [šúhov/šúhova] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Шу́хов/Шу́хова).

Šuhov 
 Ivan Petrovič Šuhov, glavni urednik kazahstanske revije Prostor (1963-1974).
 Vladimir Grigorjevič Šuhov (1853—1939), ruski inženir, polihistor, izumitelj, znanstvenik in arhitekt.

Šuhova 
 Jelena Vladimirovna Šuhova (1918—2008), ruska zdravnica in profesorica.